Хорошево или Хорошёво — топоним.

Латвия 
 Хорошево — село в Нирзинской волости Лудзенского края.

Россия 
 Хорошево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Хорошево — посёлок в Гороховецком районе Владимирской области.
 Хорошево — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Хорошево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Хорошево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Хорошево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Хорошево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Хорошево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Хорошёво — бывшее село, вошедшее в состав Москвы.
 Хорошево — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Хорошево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Хорошево — деревня в Ржевском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Хорошево — исчезнувшее село в Первомайском районе.

Украина 
 Хорошево — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Хорошево — посёлок в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Хорошево — посёлок городского типа в Харьковском районе Харьковской области.

Станции 
 Хорошёво — пассажирская железнодорожная станция Московского центрального кольца.
 Хорошёво — пассажирская платформа Рязанского направления Московской железной дороги в Коломенском районе Московской области.

См. также 

 Хорошёво-Мнёвники